French Camp puede referirse a cuatro localidades de Estados Unidos:

 French Camp (California), en el Condado de San Joaquin.
 French Camp (condado de Amador, California).
 French Camp (condado de Yolo, California).
 French Camp (Misisipi).